Reindeer, cours d'eau en Alaska
 Lac Reindeer, lac du centre du Canada
 The Reindeer Section, supergroupe de rock écossais
 HMS Reindeer (1866), sloop de la Royal Navy